Epaminonda (418-362 a.C.) – politico e militare tebano
 Epaminonda – nome proprio di persona
 Angelo Epaminonda (1945-2016) – criminale italiano